Irgendwo auf der Welt (piosenka)
Irgendwo auf der Welt (album Niny Hagen)